Улица Имая Насыри () — мемориальные улицы в Башкортостане, названные в честь выдающегося башкирского писателя Имая Насыри.

 Улица Имая Насыри (Стерлитамак)
 Улица Имая Насыри (Ишимбай)